Żmudź (gemeente)
 Żmudź (Lublin)